Анри́ Франсуа́ д’Агессо́ (), сеньёр де Френ (seigneur de Fresnes; 27 ноября 1668 года, Лимож — 9 февраля 1751 года, Париж) — французский юрист, канцлер Франции.

Отличался обширным гуманистическим и эстетическим образованием. Речи его, произносившиеся в суде, и юридические сочинения как по форме, так и по содержанию имели большое значение.

Биография и карьера 
Родился в Лиможе; изучал право, в 1690 г. генеральный адвокат; обратил на себя внимание как выдающийся адвокат и оратор, уже в 1700 году занял пост генерального прокурора парижского парламента, причём много способствовал улучшению законов и правосудию; в особенности его внимание было обращено на госпитальную часть.

Как твердый защитник прав галликанской церкви, противодействовал решению Людовика XIV и  в пользу папской буллы «Unigenitus».

Во время регентства герцога Орлеанского в 1717 г. был назначен канцлером; но, как не сочувствовавший финансовой системе Ло, в следующем году впал в немилость и удалился в своё поместье. После краха системы Ло получил прежнее назначение, но уже поздно было спасать отчаянное положение дел; должен был дать согласие на новые проекты, которым сам не сочувствовал, а также на перенесение парламента в Понтуаз.

Впоследствии за сопротивление, оказанное кардиналу Дюбуа, был вторично удалён, хотя в 1727 г. получил разрешение от кардинала Флери на возвращение; в 1731 г. вновь получил пост канцлера, который по старости оставил в 1750 году.

Издания 
 Полное собрание сочинений было издано в Париже (13 ч., 1759—89 гг.);
 издание Фальконе (2 ч., Париж, 1865 г.) было переведено на немецкий язык (8 ч., Лейпциг, 1767).

См. также 
 Запрет на романы

Литература 
 Агессо, Генрихъ-Францискъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Ссылки 
 

Персоналии Франции XVIII века
Министры Людовика XV
Канцлеры Франции
Янсенисты
Офицеры-командоры ордена Святого Духа
Юристы по алфавиту
Юристы Франции
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Франции
Прокуроры Парижского парламента
Члены Французской академии наук